Antoni Negre (Perpinyà, ), membre d'una família rossellonesa de tallistes i escultors
 Antoni Negre i Villavecchia (Barcelona, 1931), economista i empresari català, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona des de 1991 fins al 2002